Paloma Moritz, est une journaliste, réalisatrice et animatrice française, engagée dans la lutte contre le dérèglement climatique.

Biographie

Formation 

En 2009, elle entame ses études supérieures à Science Po (Paris) en sciences sociales, et en 2011, elle effectue son année d'échange universitaire à l'Université de Californie à Santa Barbara en sciences sociales, relations internationales, questions environnementales, études cinématographiques et médiatiques.

En 2012, elle poursuit son cursus à Science Po (Paris) en avec un double diplôme communication et médias (cursus international).

En 2015, elle termine sa formation à l'université Fudan (Chine), où elle obtient un master en journalisme.

Carrière 

Durant quelques mois, elle débute professionnellement en tant que journaliste-rédactrice de la section Features & Supplement au Shanghai Daily 

De 2015 à 2019, elle travaille pour la plateforme de documentaires française indépendante Spicee. 

En 2019, elle se lance en tant que journaliste indépendante, et devient animatrice et pigiste de l'émission Mauvaise presse pour Le Media TV. Elle est rédactrice en chef du  lancé par le mouvement On est prêt.

En mars 2021, elle devient responsable du pôle écologie du média indépendant en ligne Blast.

Engagements 

Paloma Moritz alerte sur le caractère urgent du problème climatique. Elle critique sur la façon dont le sujet est abordé dans les médias. Elle se défend des critiques qui la considère comme militante, qu'elle juge comme un moyen de la délégitimer. Elle revendique d'être « engagé pour un monde plus juste et plus durable » et de ne pouvoir rester neutre après avoir lu un rapport du GIEC.

En mars 2022, dans le contexte de l'élection présidentielle, elle co-anime avec Jean Massiet, le Débat du siècle.

Activités associatives 
En 2012-2013, elle est membre de la rédaction et animatrice de la rubrique actualité de l'émission politique Yahoo - Sciences Po TV.

Elle fait partie du collectif Mieux voter, créé en 2018. En 2019, elle fait l'éloge du préférendum, un mode de scrutin qui "répond aux enjeux du 21ème siècle".

Notes et références

Liens externes 

Journaliste français du XXIe siècle